La gabbia, sceneggiato televisivo diretto da Carlo Tuzii (1977)
La gabbia, film diretto da Giuseppe Patroni Griffi (1985)
La gabbia, programma televisivo condotto da Gianluigi Paragone
La gabbia, singolo strumentale dei Pooh del 1978 inserito nell'album "Pooh 1975-1978"